Hauptfrau steht für:

 Hauptfrau (Polygamie), die mit mehr Rechten ausgestattete Ehefrau in der Polygamie
 die weibliche Form der Leitung einer Hauptmannschaft (auch Hauptmännin)

Siehe auch:

 Hauptmann